Сильвестр Венжик Гроза (; 7 января 1793 — 4 августа 1849) — польский писатель, поэт и публицист эпохи романтизма, принадлежавший к так называемой «украинской школе» в польской литературе.

Биография 
Родился в богатой дворянской семье. Его отец был известным волынским помещиком. Брат поэта и драматурга Александра Грозы.

В 1802—1809 годах учился в Уманской школе. В 1809—1812 годах — в Виннице. В 1812—1819 годах работал юристом в Каменце-Подольском.

Творчество 
Сотрудничал с литературным альманахом «Rusałka» и журналом «Athenaeum».

Автор ряда повестей о жизни, быте и обычаях шляхты и коренного украинского народа, в том числе сборника «Стихотворения» (2 тома, 1836), «Подольско-украинские повести» («Powieści podolsko-ukraińskie», 2 тома, 1842), «Банкротство» (1843), , «Попрядки украински» (1844), «Пан Юстиниан женится» («Pan Justynian się żeni», 1846), «Граф Сцибор Островский» («Hrabia Ścibor na Ostrowcu», 1848), очерк «Купала» (1842) и др.

В 1848 году опубликовал книгу «Воспоминания и разные воспоминания» («Pamiętniki i wspomnienia rozmaite»).

Занимался ическими исследованиями. Результаты изучения курганов и древних захоронений изложил в работе «Opisanie mogił i innych starożytności Powiatu Machnowskiego Guberni Kijowskiej» (1845).

Похоронен на кладбище с. Безыменное возле своего брата Александра Кароля Гроза.

Литература 
 Пилипчук Р. Я. Гроза Сильвестер-Венжик // Українська радянська енциклопедія : [в 12-ти т.] / гол. ред. М. П. Бажан; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — Т. 3 : Гердан — Електрографія. — К. : Голов. ред. УРЕ, 1979. — С. 175.
 Гроза Сильвестер Венжик // Український радянський енциклопедичний словник. У 3-х т. 2-ге вид. — К., 1986. — Т. 1. — С. 457.
 Пилипчук Р. Я. Гроза Сильвестер Венжик // Українська літературна енциклопедія. — Т. 1. — К., 1988. — С. 500.
 Баженов Л. В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців XIX—XX ст.: Історіографія. Біобібліографія. Матеріали. — Кам’янець-Подільський, 1993. — С. 180—181.

Ссылки 
 Kresowa proza. Groza Sylwester Wężyk (1793—1849)

Польские писатели
Польские поэты
Мемуаристы Польши